La Convention d'Annapolis peut faire référence à :
 Convention d'Annapolis (1774-1776)
 Convention d'Annapolis (1786)

Voir aussi 
 Conférence d'Annapolis (2007)